Hervé Defalvard (1961), économiste français ;
 Marien Defalvard (1992), écrivain français.